El término "Maelstrom" puede referirse a:

Maelstrom, un fenómeno océano-atmosférico de Noruega.
Maelstrom, una atracción mecánica del parque Epcot.
Mælstrøm, álbum debut de la banda Oathbreaker